Арсанука́ев, Шайхи́ Абдулмусли́мович () — чеченский писатель и поэт, член Союзов писателей Чечни и России, Народный писатель Чеченской республики (2010).

Биография 
Родился в селе Дышне-Ведено Веденского района Чечни 15 апреля 1930 года. В феврале 1944 года был депортирован вместе с родными в Казахстан. Окончил школу в с. Батнай Новопокровского района Семипалатинской области. В 1955 году окончил Семипалатинский финансовый техникум.

Писать стихи начал со школьной скамьи. Первые произведения были опубликованы в 1957 году в газете «Ленинан некъ», альманахах «Дружба» и «Орга».

Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института. После его окончания стал заместителем редактора веденской районной газеты «Колхозная жизнь». Впоследствии работал в Чечено-Ингушском книжном издательстве старшим редактором, главным редактором литературно-художественного альманаха «Орга». Стал членом Союза писателей СССР. В 1986 году возглавил Союз писателей Чечено-Ингушетии и проработал в этой должности до 1997 года. В последние годы жизни работал старшим преподавателем кафедры чеченской литературы и фольклора Чеченского государственного университета.

Автор поэтических сборников «Утро в горах», «Родник любви», «Выбор судьбы», «Новый день» и других.

Награды и звания 
В 2005 году Арсанукаеву было присвоено звание Почётного гражданина Чеченской Республики.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу в 2009 году Шайхи Арсанукаев был награждён орденом Дружбы.

За значительный вклад в развитие художественную литературу Чеченской Республики Шайхи Арсанукаеву присвоено звание «Народный писатель Чеченской Республики».

Память 
Именем Арсанукаева названы улицы в Дышне-Ведено и Гудермесе.

Примечания

Библиография

Литература

Ссылки 
 Шайхи Арсанукаев
 Юбилейный вечер поэта Шайхи Арсанукаева
 Памяти поэта Шайхи Арсанукаева
 Ушел из жизни известный чеченский поэт – Шайхи Арсунакаев

Члены Союза писателей СССР
Народные писатели Чечни
Выпускники Чеченского государственного университета
Преподаватели Чеченского государственного университета